Norrey-en-Auge, Calvados
 Norrey-en-Bessin, voormalige gemeente, nu deel van Saint-Manvieu-Norrey, Calvados